Юзеф Корженівський або Йосип Корженівський - українське прізвище польського походження від пол. Korżeniewski і прізвища пол. Korzeniewski. Існують також інші варіанти транскрипції: Корженевський, Коженевський, Коженівський, Корженьовський, Корінчевський тощо.

 Осип Корженівський (1732—1781). 
 Осип Корженівський (1797—1863).
 Осип Корженівський (1806—1870).
 Осип Корженівський або Джозеф Конрад (1857—1924).
 Осип Корженівський (1863—1921).
 Осип Корженівський (1934—1993).